Пира (, Pyrrha, „червено“, „червено рус“) може да се отнася за:

В древногръцката митология:
 Пира, дъщеря на Епиметей и Пандора, съпруга на Девкалион
 името на преоблечениея като момиче Ахил на Скирос (Hyginus Mythographus fabulae 96)
 дъщеря на Креон

В древната география:
 Пира (Лесбос), древен град на остров Лесбос
 Пира (Кария), древно пристанище югоизточно от Милет в Кария, близо до днешен Сарикемер (Страбон, Geographika 14.1.8)
 преидишното селище на древния град Мелитая, във Фтиоти, Тесалия при дн. Avaritsa

Други:
 (632) Пира, астероид
 Celaenorrhinus pyrrha, вид пеперуди